Trafalgar-klass kan avse:

Trafalgar-klass (ubåt) – en brittisk ubåtsklass byggda under 1980-talet
Trafalgar-klass (slagskepp) – var en fartygsklass bestående av två slagskepp i Storbritanniens flotta byggda 1890–1911.